|-
|(132501)||2002 JG35|| align=right|16,0|| align=right|2,582|| align=right|0,163|| align=right|2,34|| align=right|4,148||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132502)||2002 JQ35|| align=right|15,9|| align=right|2,570|| align=right|0,190|| align=right|5,55|| align=right|4,118||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132503)||2002 JS35|| align=right|15,9|| align=right|2,547|| align=right|0,210|| align=right|5,62|| align=right|4,065||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132504)||2002 JV35|| align=right|15,1|| align=right|2,650|| align=right|0,085|| align=right|15,56|| align=right|4,313||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132505)||2002 JY35|| align=right|15,6|| align=right|2,632|| align=right|0,124|| align=right|13,56|| align=right|4,269||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132506)||2002 JF37|| align=right|15,4|| align=right|2,693|| align=right|0,231|| align=right|14,92|| align=right|4,420||MBA||9. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132507)||2002 JB38|| align=right|15,2|| align=right|2,805|| align=right|0,119|| align=right|10,41|| align=right|4,697||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132508)||2002 JM38|| align=right|15,2|| align=right|2,592|| align=right|0,227|| align=right|15,60|| align=right|4,173||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132509)||2002 JU41|| align=right|15,8|| align=right|2,443|| align=right|0,192|| align=right|9,93|| align=right|3,817||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132510)||2002 JB42|| align=right|16,1|| align=right|2,435|| align=right|0,116|| align=right|5,07|| align=right|3,798||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132511)||2002 JK42|| align=right|15,4|| align=right|2,604|| align=right|0,238|| align=right|5,03|| align=right|4,200||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132512)||2002 JJ43|| align=right|16,1|| align=right|2,352|| align=right|0,145|| align=right|4,34|| align=right|3,605||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132513)||2002 JD45|| align=right|15,4|| align=right|2,548|| align=right|0,059|| align=right|1,89|| align=right|4,067||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132514)||2002 JM47|| align=right|15,1|| align=right|2,780|| align=right|0,183|| align=right|13,96|| align=right|4,635||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132515)||2002 JT48|| align=right|15,9|| align=right|2,596|| align=right|0,061|| align=right|8,73|| align=right|4,183||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132516)||2002 JV48|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,190|| align=right|3,81|| align=right|3,447||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132517)||2002 JD49|| align=right|15,8|| align=right|2,662|| align=right|0,167|| align=right|5,17|| align=right|4,343||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132518)||2002 JY49|| align=right|15,0|| align=right|2,617|| align=right|0,099|| align=right|12,43|| align=right|4,234||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132519)||2002 JH50|| align=right|15,7|| align=right|2,529|| align=right|0,142|| align=right|2,36|| align=right|4,021||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132520)||2002 JQ51|| align=right|15,7|| align=right|2,592|| align=right|0,096|| align=right|6,71|| align=right|4,172||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132521)||2002 JP54|| align=right|15,8|| align=right|2,641|| align=right|0,161|| align=right|15,33|| align=right|4,292||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132522)||2002 JT54|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,129|| align=right|13,01|| align=right|4,175||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132523)||2002 JF55|| align=right|16,1|| align=right|2,562|| align=right|0,158|| align=right|5,52|| align=right|4,100||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132524) APL||2002 JF56|| align=right|15,2|| align=right|2,606|| align=right|0,272|| align=right|4,17|| align=right|4,206||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132525)||2002 JV57|| align=right|16,4|| align=right|2,525|| align=right|0,071|| align=right|3,87|| align=right|4,012||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132526)||2002 JO58|| align=right|15,8|| align=right|2,569|| align=right|0,157|| align=right|3,62|| align=right|4,116||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132527)||2002 JB60|| align=right|16,2|| align=right|2,570|| align=right|0,288|| align=right|5,20|| align=right|4,120||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132528)||2002 JO61|| align=right|16,2|| align=right|2,536|| align=right|0,102|| align=right|6,14|| align=right|4,039||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132529)||2002 JJ62|| align=right|15,3|| align=right|2,698|| align=right|0,102|| align=right|14,07|| align=right|4,431||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132530)||2002 JK62|| align=right|16,1|| align=right|2,609|| align=right|0,245|| align=right|4,70|| align=right|4,213||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132531)||2002 JP62|| align=right|15,6|| align=right|2,664|| align=right|0,164|| align=right|12,74|| align=right|4,347||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132532)||2002 JU62|| align=right|14,5|| align=right|2,769|| align=right|0,173|| align=right|15,08|| align=right|4,607||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132533)||2002 JA66|| align=right|15,4|| align=right|2,546|| align=right|0,255|| align=right|6,59|| align=right|4,061||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132534)||2002 JS66|| align=right|15,6|| align=right|2,559|| align=right|0,141|| align=right|5,06|| align=right|4,093||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132535)||2002 JC67|| align=right|14,1|| align=right|2,806|| align=right|0,187|| align=right|33,97|| align=right|4,699||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132536)||2002 JG67|| align=right|16,5|| align=right|2,528|| align=right|0,105|| align=right|2,65|| align=right|4,019||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132537)||2002 JE71|| align=right|15,8|| align=right|2,672|| align=right|0,146|| align=right|14,36|| align=right|4,366||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132538)||2002 JQ71|| align=right|16,3|| align=right|2,529|| align=right|0,194|| align=right|6,29|| align=right|4,022||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132539)||2002 JF72|| align=right|15,4|| align=right|2,362|| align=right|0,261|| align=right|9,51|| align=right|3,630||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132540)||2002 JY72|| align=right|14,8|| align=right|2,679|| align=right|0,181|| align=right|14,77|| align=right|4,384||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132541)||2002 JE73|| align=right|15,2|| align=right|2,577|| align=right|0,141|| align=right|14,13|| align=right|4,136||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132542)||2002 JK73|| align=right|15,6|| align=right|2,554|| align=right|0,174|| align=right|6,92|| align=right|4,080||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132543)||2002 JO73|| align=right|15,0|| align=right|2,548|| align=right|0,152|| align=right|13,69|| align=right|4,065||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132544)||2002 JU73|| align=right|15,1|| align=right|2,621|| align=right|0,237|| align=right|12,03|| align=right|4,243||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132545)||2002 JW73|| align=right|15,2|| align=right|2,559|| align=right|0,138|| align=right|8,50|| align=right|4,093||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132546)||2002 JA74|| align=right|15,2|| align=right|2,665|| align=right|0,169|| align=right|11,37|| align=right|4,350||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132547)||2002 JB74|| align=right|15,5|| align=right|2,707|| align=right|0,173|| align=right|13,27|| align=right|4,454||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132548)||2002 JN74|| align=right|16,3|| align=right|2,456|| align=right|0,082|| align=right|5,54|| align=right|3,848||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132549)||2002 JW75|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,120|| align=right|5,74|| align=right|4,123||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132550)||2002 JX75|| align=right|15,3|| align=right|2,623|| align=right|0,029|| align=right|7,15|| align=right|4,248||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132551)||2002 JY75|| align=right|15,8|| align=right|2,402|| align=right|0,139|| align=right|4,60|| align=right|3,722||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132552)||2002 JK76|| align=right|15,7|| align=right|2,534|| align=right|0,157|| align=right|4,04|| align=right|4,034||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132553)||2002 JE77|| align=right|15,5|| align=right|2,603|| align=right|0,138|| align=right|6,97|| align=right|4,200||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132554)||2002 JT82|| align=right|16,0|| align=right|2,554|| align=right|0,086|| align=right|3,76|| align=right|4,080||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132555)||2002 JB85|| align=right|16,2|| align=right|2,568|| align=right|0,139|| align=right|5,17|| align=right|4,114||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132556)||2002 JS85|| align=right|15,8|| align=right|2,289|| align=right|0,191|| align=right|4,38|| align=right|3,463||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132557)||2002 JD86|| align=right|16,4|| align=right|2,609|| align=right|0,251|| align=right|4,96|| align=right|4,213||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132558)||2002 JN88|| align=right|16,7|| align=right|2,544|| align=right|0,220|| align=right|4,72|| align=right|4,057||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132559)||2002 JP92|| align=right|16,3|| align=right|2,729|| align=right|0,067|| align=right|3,59|| align=right|4,508||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132560)||2002 JH93|| align=right|15,5|| align=right|2,630|| align=right|0,166|| align=right|20,35|| align=right|4,265||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132561)||2002 JV93|| align=right|15,5|| align=right|2,616|| align=right|0,128|| align=right|1,75|| align=right|4,230||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132562)||2002 JA95|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,181|| align=right|7,51|| align=right|4,199||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132563)||2002 JE95|| align=right|16,9|| align=right|2,552|| align=right|0,187|| align=right|4,51|| align=right|4,076||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132564)||2002 JB96|| align=right|16,7|| align=right|2,544|| align=right|0,142|| align=right|3,03|| align=right|4,056||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132565)||2002 JK99|| align=right|15,5|| align=right|2,688|| align=right|0,138|| align=right|15,89|| align=right|4,406||MBA||13. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132566)||2002 JZ99|| align=right|15,7|| align=right|2,398|| align=right|0,184|| align=right|13,88|| align=right|3,712||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132567)||2002 JP101|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,255|| align=right|4,69|| align=right|4,407||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132568)||2002 JS102|| align=right|16,5|| align=right|2,535|| align=right|0,152|| align=right|2,91|| align=right|4,035||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132569)||2002 JU102|| align=right|14,7|| align=right|2,879|| align=right|0,097|| align=right|14,73|| align=right|4,885||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132570)||2002 JH103|| align=right|16,3|| align=right|2,533|| align=right|0,166|| align=right|2,67|| align=right|4,030||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132571)||2002 JM103|| align=right|15,4|| align=right|2,631|| align=right|0,095|| align=right|12,84|| align=right|4,267||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132572)||2002 JX105|| align=right|16,2|| align=right|2,275|| align=right|0,139|| align=right|6,25|| align=right|3,431||MBA||13. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132573)||2002 JV108|| align=right|14,9|| align=right|2,734|| align=right|0,167|| align=right|30,14|| align=right|4,519||MBA||6. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132574)||2002 JO109|| align=right|16,6|| align=right|2,662|| align=right|0,113|| align=right|1,96|| align=right|4,344||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132575)||2002 JU109|| align=right|15,6|| align=right|2,562|| align=right|0,023|| align=right|15,15|| align=right|4,100||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132576)||2002 JJ111|| align=right|14,4|| align=right|2,733|| align=right|0,242|| align=right|23,52|| align=right|4,518||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132577)||2002 JQ114|| align=right|15,2|| align=right|2,725|| align=right|0,054|| align=right|14,95|| align=right|4,499||MBA||13. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132578)||2002 JR115|| align=right|16,5|| align=right|2,436|| align=right|0,038|| align=right|3,73|| align=right|3,803||MBA||15. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132579)||2002 JX116|| align=right|15,6|| align=right|2,567|| align=right|0,023|| align=right|5,15|| align=right|4,111||MBA||4. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132580)||2002 JR117|| align=right|15,0|| align=right|2,533|| align=right|0,076|| align=right|14,42|| align=right|4,032||MBA||4. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132581)||2002 JS117|| align=right|15,2|| align=right|2,654|| align=right|0,168|| align=right|14,69|| align=right|4,322||MBA||4. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132582)||2002 JZ117|| align=right|15,2|| align=right|2,634|| align=right|0,134|| align=right|13,86|| align=right|4,275||MBA||4. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132583)||2002 JH119|| align=right|16,4|| align=right|2,532|| align=right|0,166|| align=right|12,67|| align=right|4,027||MBA||5. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(132584)||2002 JF120|| align=right|15,9|| align=right|2,714|| align=right|0,128|| align=right|13,93|| align=right|4,470||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132585)||2002 JG120|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,201|| align=right|15,69|| align=right|4,100||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132586)||2002 JX121|| align=right|14,9|| align=right|2,669|| align=right|0,149|| align=right|13,97|| align=right|4,360||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132587)||2002 JA128|| align=right|16,0|| align=right|2,617|| align=right|0,097|| align=right|4,22|| align=right|4,232||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132588)||2002 JC128|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,095|| align=right|5,22|| align=right|3,532||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132589)||2002 JS128|| align=right|16,3|| align=right|2,639|| align=right|0,178|| align=right|4,37|| align=right|4,285||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132590)||2002 JJ130|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,065|| align=right|10,69|| align=right|5,357||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132591)||2002 JS131|| align=right|15,7|| align=right|2,575|| align=right|0,072|| align=right|4,36|| align=right|4,132||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132592)||2002 JW131|| align=right|15,4|| align=right|2,517|| align=right|0,046|| align=right|1,46|| align=right|3,992||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132593)||2002 JX132|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,121|| align=right|5,66|| align=right|3,527||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132594)||2002 JH134|| align=right|16,0|| align=right|2,606|| align=right|0,170|| align=right|11,28|| align=right|4,205||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132595)||2002 JJ134|| align=right|16,1|| align=right|2,535|| align=right|0,100|| align=right|2,93|| align=right|4,036||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132596)||2002 JJ135|| align=right|16,6|| align=right|2,631|| align=right|0,129|| align=right|2,46|| align=right|4,268||MBA||9. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132597)||2002 JM141|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,187|| align=right|12,76|| align=right|4,099||MBA||10. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132598)||2002 JG142|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,095|| align=right|5,74|| align=right|4,526||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132599)||2002 JX143|| align=right|15,9|| align=right|2,537|| align=right|0,162|| align=right|12,78|| align=right|4,041||MBA||13. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132600)||2002 JB145|| align=right|15,8|| align=right|2,617|| align=right|0,263|| align=right|15,94|| align=right|4,232||MBA||13. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132601)||2002 JH145|| align=right|15,7|| align=right|2,599|| align=right|0,098|| align=right|14,47|| align=right|4,189||MBA||13. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132602)||2002 KB5|| align=right|15,9|| align=right|2,730|| align=right|0,139|| align=right|3,57|| align=right|4,510||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132603)||2002 KK6|| align=right|14,8|| align=right|2,671|| align=right|0,249|| align=right|12,56|| align=right|4,365||MBA||25. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132604)||2002 KS8|| align=right|14,5|| align=right|3,200|| align=right|0,027|| align=right|13,40|| align=right|5,722||MBA||30. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132605)||2002 KA9|| align=right|15,3|| align=right|2,558|| align=right|0,061|| align=right|11,24|| align=right|4,091||MBA||29. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132606)||2002 KL9|| align=right|16,0|| align=right|2,621|| align=right|0,302|| align=right|13,48|| align=right|4,243||MBA||29. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132607)||2002 KT9|| align=right|16,5|| align=right|2,528|| align=right|0,215|| align=right|5,17|| align=right|4,019||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132608)||2002 KV10|| align=right|16,5|| align=right|2,377|| align=right|0,107|| align=right|6,18|| align=right|3,664||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132609)||2002 KU12|| align=right|15,1|| align=right|2,683|| align=right|0,115|| align=right|11,80|| align=right|4,395||MBA||17. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(132610)||2002 KC13|| align=right|15,6|| align=right|2,748|| align=right|0,051|| align=right|7,47|| align=right|4,555||MBA||18. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132611)||2002 KE14|| align=right|15,5|| align=right|2,631|| align=right|0,184|| align=right|15,35|| align=right|4,268||MBA||30. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132612)||2002 KM14|| align=right|16,4|| align=right|2,551|| align=right|0,159|| align=right|11,33|| align=right|4,074||MBA||30. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132613)||2002 KQ14|| align=right|14,8|| align=right|2,652|| align=right|0,092|| align=right|15,35|| align=right|4,318||MBA||30. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132614)||2002 KN15|| align=right|16,7|| align=right|2,424|| align=right|0,182|| align=right|2,00|| align=right|3,773||MBA||23. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132615)||2002 LM1|| align=right|16,5|| align=right|2,615|| align=right|0,177|| align=right|4,73|| align=right|4,227||MBA||2. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132616)||2002 LO3|| align=right|14,9|| align=right|2,621|| align=right|0,358|| align=right|27,23|| align=right|4,242||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132617)||2002 LF4|| align=right|15,2|| align=right|2,685|| align=right|0,179|| align=right|10,58|| align=right|4,398||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132618)||2002 LH6|| align=right|15,7|| align=right|2,370|| align=right|0,170|| align=right|6,98|| align=right|3,649||MBA||7. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132619)||2002 LR6|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,014|| align=right|13,47|| align=right|4,351||MBA||1. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132620)||2002 LL7|| align=right|15,9|| align=right|2,595|| align=right|0,276|| align=right|4,91|| align=right|4,180||MBA||2. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132621)||2002 LS8|| align=right|15,4|| align=right|2,512|| align=right|0,023|| align=right|10,82|| align=right|3,981||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132622)||2002 LE9|| align=right|15,7|| align=right|2,546|| align=right|0,222|| align=right|6,70|| align=right|4,062||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132623)||2002 LV9|| align=right|15,3|| align=right|2,648|| align=right|0,205|| align=right|5,50|| align=right|4,309||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132624)||2002 LD13|| align=right|13,4|| align=right|3,014|| align=right|0,285|| align=right|13,50|| align=right|5,231||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132625)||2002 LJ20|| align=right|16,2|| align=right|2,636|| align=right|0,196|| align=right|4,67|| align=right|4,278||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132626)||2002 LY20|| align=right|14,3|| align=right|3,078|| align=right|0,163|| align=right|11,76|| align=right|5,399||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132627)||2002 LH21|| align=right|14,8|| align=right|2,686|| align=right|0,198|| align=right|13,92|| align=right|4,402||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132628)||2002 LJ21|| align=right|15,1|| align=right|2,742|| align=right|0,209|| align=right|8,34|| align=right|4,541||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132629)||2002 LU22|| align=right|16,0|| align=right|2,623|| align=right|0,088|| align=right|11,02|| align=right|4,247||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132630)||2002 LH24|| align=right|14,6|| align=right|2,663|| align=right|0,199|| align=right|11,34|| align=right|4,344||MBA||9. června 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132631)||2002 LW27|| align=right|15,5|| align=right|2,744|| align=right|0,011|| align=right|6,33|| align=right|4,545||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132632)||2002 LU29|| align=right|16,1|| align=right|2,383|| align=right|0,149|| align=right|10,25|| align=right|3,679||MBA||9. června 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132633)||2002 LL30|| align=right|15,5|| align=right|2,592|| align=right|0,031|| align=right|10,58|| align=right|4,172||MBA||1. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132634)||2002 LQ30|| align=right|15,4|| align=right|2,744|| align=right|0,066|| align=right|6,68|| align=right|4,545||MBA||3. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132635)||2002 LG32|| align=right|15,4|| align=right|2,659|| align=right|0,241|| align=right|12,00|| align=right|4,336||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132636)||2002 LC33|| align=right|14,8|| align=right|2,604|| align=right|0,102|| align=right|12,25|| align=right|4,202||MBA||3. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132637)||2002 LW34|| align=right|15,9|| align=right|2,617|| align=right|0,199|| align=right|7,04|| align=right|4,232||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132638)||2002 LZ34|| align=right|15,2|| align=right|3,207|| align=right|0,066|| align=right|11,28|| align=right|5,742||MBA||9. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132639)||2002 LB35|| align=right|15,0|| align=right|2,685|| align=right|0,096|| align=right|14,54|| align=right|4,399||MBA||11. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132640)||2002 LW36|| align=right|15,1|| align=right|2,724|| align=right|0,138|| align=right|11,88|| align=right|4,496||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132641)||2002 LY37|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,173|| align=right|14,09|| align=right|4,252||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132642)||2002 LF38|| align=right|15,5|| align=right|2,623|| align=right|0,195|| align=right|6,24|| align=right|4,248||MBA||5. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132643)||2002 LN40|| align=right|15,3|| align=right|2,776|| align=right|0,201|| align=right|9,07|| align=right|4,625||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132644)||2002 LJ45|| align=right|16,3|| align=right|2,632|| align=right|0,084|| align=right|5,82|| align=right|4,269||MBA||5. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132645)||2002 LK45|| align=right|16,7|| align=right|2,607|| align=right|0,132|| align=right|3,13|| align=right|4,209||MBA||5. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132646)||2002 LT45|| align=right|15,1|| align=right|2,773|| align=right|0,288|| align=right|8,16|| align=right|4,616||MBA||6. června 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(132647)||2002 LY48|| align=right|15,3|| align=right|2,616|| align=right|0,177|| align=right|2,37|| align=right|4,230||MBA||13. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132648)||2002 LF51|| align=right|16,1|| align=right|2,598|| align=right|0,060|| align=right|6,19|| align=right|4,187||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132649)||2002 LH51|| align=right|15,3|| align=right|2,674|| align=right|0,060|| align=right|12,66|| align=right|4,372||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132650)||2002 LL51|| align=right|15,2|| align=right|2,592|| align=right|0,130|| align=right|7,85|| align=right|4,173||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132651)||2002 LD52|| align=right|16,3|| align=right|2,682|| align=right|0,099|| align=right|5,18|| align=right|4,391||MBA||9. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132652)||2002 LX53|| align=right|15,2|| align=right|3,139|| align=right|0,099|| align=right|9,31|| align=right|5,562||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132653)||2002 LY53|| align=right|15,3|| align=right|2,575|| align=right|0,066|| align=right|21,73|| align=right|4,130||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132654)||2002 LD54|| align=right|15,3|| align=right|2,687|| align=right|0,176|| align=right|13,81|| align=right|4,403||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132655)||2002 LF54|| align=right|14,0|| align=right|3,205|| align=right|0,142|| align=right|10,50|| align=right|5,736||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132656)||2002 LP54|| align=right|15,0|| align=right|2,918|| align=right|0,187|| align=right|13,57|| align=right|4,984||MBA||8. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132657)||2002 LZ54|| align=right|14,7|| align=right|2,670|| align=right|0,219|| align=right|15,54|| align=right|4,361||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132658)||2002 LA56|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,199|| align=right|14,09|| align=right|4,151||MBA||14. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132659)||2002 LH57|| align=right|15,9|| align=right|2,591|| align=right|0,071|| align=right|9,74|| align=right|4,170||MBA||11. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132660)||2002 LY57|| align=right|15,9|| align=right|2,687|| align=right|0,184|| align=right|13,04|| align=right|4,404||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132661)||2002 LO60|| align=right|16,5|| align=right|2,531|| align=right|0,173|| align=right|4,91|| align=right|4,026||MBA||12. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132662)||2002 LQ60|| align=right|15,3|| align=right|3,099|| align=right|0,171|| align=right|2,28|| align=right|5,456||MBA||8. června 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(132663)||2002 MD2|| align=right|14,7|| align=right|3,096|| align=right|0,164|| align=right|6,36|| align=right|5,445||MBA||16. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132664)||2002 MB3|| align=right|14,7|| align=right|2,694|| align=right|0,203|| align=right|13,60|| align=right|4,422||MBA||25. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132665)||2002 MC5|| align=right|16,3|| align=right|2,556|| align=right|0,160|| align=right|11,11|| align=right|4,085||MBA||16. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132666)||2002 NU1|| align=right|16,8|| align=right|2,527|| align=right|0,137|| align=right|12,71|| align=right|4,015||MBA||3. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132667)||2002 NL4|| align=right|14,9|| align=right|2,457|| align=right|0,143|| align=right|13,61|| align=right|3,851||MBA||3. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132668)||2002 NA6|| align=right|16,3|| align=right|2,915|| align=right|0,090|| align=right|1,75|| align=right|4,976||MBA||10. července 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(132669)||2002 NJ6|| align=right|15,5|| align=right|2,788|| align=right|0,136|| align=right|3,36|| align=right|4,655||MBA||11. července 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(132670)||2002 NT8|| align=right|14,9|| align=right|2,692|| align=right|0,067|| align=right|15,10|| align=right|4,417||MBA||1. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132671)||2002 NL9|| align=right|15,8|| align=right|2,433|| align=right|0,125|| align=right|12,42|| align=right|3,795||MBA||3. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132672)||2002 NP9|| align=right|15,4|| align=right|2,779|| align=right|0,146|| align=right|4,25|| align=right|4,632||MBA||3. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132673)||2002 NO12|| align=right|15,4|| align=right|2,754|| align=right|0,129|| align=right|7,99|| align=right|4,569||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132674)||2002 NB14|| align=right|15,7|| align=right|2,782|| align=right|0,173|| align=right|10,63|| align=right|4,640||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132675)||2002 NG14|| align=right|15,6|| align=right|2,713|| align=right|0,270|| align=right|6,16|| align=right|4,468||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132676)||2002 NR14|| align=right|16,0|| align=right|2,668|| align=right|0,183|| align=right|3,43|| align=right|4,357||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132677)||2002 ND15|| align=right|15,6|| align=right|2,733|| align=right|0,129|| align=right|12,61|| align=right|4,518||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132678)||2002 NW15|| align=right|16,4|| align=right|2,553|| align=right|0,274|| align=right|11,15|| align=right|4,079||MBA||5. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132679)||2002 NF16|| align=right|15,7|| align=right|2,719|| align=right|0,153|| align=right|14,08|| align=right|4,484||MBA||6. července 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(132680)||2002 NE18|| align=right|15,2|| align=right|3,148|| align=right|0,028|| align=right|7,46|| align=right|5,584||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132681)||2002 NG19|| align=right|15,3|| align=right|2,715|| align=right|0,173|| align=right|12,83|| align=right|4,473||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132682)||2002 NW19|| align=right|15,3|| align=right|2,716|| align=right|0,193|| align=right|10,19|| align=right|4,476||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132683)||2002 NZ21|| align=right|16,2|| align=right|2,552|| align=right|0,118|| align=right|6,06|| align=right|4,077||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132684)||2002 NQ22|| align=right|15,4|| align=right|2,549|| align=right|0,120|| align=right|16,26|| align=right|4,069||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132685)||2002 NV23|| align=right|14,1|| align=right|3,088|| align=right|0,097|| align=right|8,01|| align=right|5,426||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132686)||2002 ND25|| align=right|15,1|| align=right|2,788|| align=right|0,194|| align=right|9,85|| align=right|4,654||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132687)||2002 NJ25|| align=right|14,9|| align=right|2,715|| align=right|0,268|| align=right|11,31|| align=right|4,473||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132688)||2002 NF27|| align=right|15,0|| align=right|2,919|| align=right|0,158|| align=right|16,21|| align=right|4,987||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132689)||2002 NC28|| align=right|14,9|| align=right|2,805|| align=right|0,273|| align=right|8,05|| align=right|4,696||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132690)||2002 NQ28|| align=right|16,4|| align=right|2,561|| align=right|0,264|| align=right|4,08|| align=right|4,097||MBA||12. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132691)||2002 NY32|| align=right|15,0|| align=right|2,714|| align=right|0,160|| align=right|11,31|| align=right|4,471||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132692)||2002 NJ33|| align=right|14,9|| align=right|2,621|| align=right|0,201|| align=right|11,90|| align=right|4,243||MBA||13. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132693)||2002 NQ33|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,284|| align=right|9,28|| align=right|4,358||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132694)||2002 NH34|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,014|| align=right|8,18|| align=right|5,721||MBA||11. července 2002||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(132695)||2002 NV34|| align=right|15,8|| align=right|2,729|| align=right|0,187|| align=right|6,28|| align=right|4,508||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132696)||2002 NW34|| align=right|15,8|| align=right|3,089|| align=right|0,157|| align=right|9,33|| align=right|5,429||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132697)||2002 NU37|| align=right|15,7|| align=right|2,695|| align=right|0,180|| align=right|8,61|| align=right|4,424||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132698)||2002 NJ38|| align=right|14,4|| align=right|3,088|| align=right|0,108|| align=right|8,22|| align=right|5,426||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132699)||2002 NY43|| align=right|15,6|| align=right|2,762|| align=right|0,082|| align=right|3,11|| align=right|4,590||MBA||12. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132700)||2002 NX48|| align=right|15,5|| align=right|2,999|| align=right|0,080|| align=right|11,78|| align=right|5,192||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132701)||2002 NQ50|| align=right|15,8|| align=right|2,734|| align=right|0,086|| align=right|13,79|| align=right|4,521||MBA||14. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132702)||2002 OU2|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,181|| align=right|10,13|| align=right|4,211||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132703)||2002 OE3|| align=right|15,7|| align=right|2,637|| align=right|0,143|| align=right|10,19|| align=right|4,281||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132704)||2002 ON3|| align=right|13,7|| align=right|3,167|| align=right|0,113|| align=right|13,36|| align=right|5,635||MBA||17. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132705)||2002 OL6|| align=right|14,7|| align=right|2,945|| align=right|0,044|| align=right|12,70|| align=right|5,052||MBA||20. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132706)||2002 OZ10|| align=right|15,2|| align=right|2,772|| align=right|0,134|| align=right|10,44|| align=right|4,614||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132707)||2002 OR11|| align=right|15,2|| align=right|2,790|| align=right|0,244|| align=right|17,82|| align=right|4,660||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132708)||2002 OT13|| align=right|15,0|| align=right|3,182|| align=right|0,050|| align=right|9,80|| align=right|5,676||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132709)||2002 OV13|| align=right|15,5|| align=right|2,997|| align=right|0,203|| align=right|12,65|| align=right|5,189||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132710)||2002 OJ14|| align=right|14,8|| align=right|2,757|| align=right|0,200|| align=right|8,52|| align=right|4,578||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132711)||2002 OS14|| align=right|14,8|| align=right|2,714|| align=right|0,186|| align=right|7,78|| align=right|4,470||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132712)||2002 OY14|| align=right|15,3|| align=right|3,028|| align=right|0,170|| align=right|9,71|| align=right|5,268||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132713)||2002 OK16|| align=right|15,2|| align=right|3,031|| align=right|0,031|| align=right|8,17|| align=right|5,276||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132714)||2002 OC17|| align=right|14,5|| align=right|3,222|| align=right|0,085|| align=right|21,99|| align=right|5,783||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132715)||2002 OR18|| align=right|14,4|| align=right|3,091|| align=right|0,071|| align=right|8,57|| align=right|5,433||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132716)||2002 OJ19|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,132|| align=right|12,40|| align=right|5,419||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132717)||2002 OT24|| align=right|15,4|| align=right|3,023|| align=right|0,108|| align=right|10,72|| align=right|5,256||MBA||22. července 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(132718)||2002 ON27|| align=right|15,5|| align=right|2,892|| align=right|0,059|| align=right|2,25|| align=right|4,917||MBA||23. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132719)||2002 PF|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,231|| align=right|3,42|| align=right|4,127||MBA||1. srpna 2002||Pises||Pises
|-
|(132720)||2002 PK1|| align=right|15,7|| align=right|2,618|| align=right|0,375|| align=right|2,44|| align=right|4,234||MBA||4. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132721)||2002 PS3|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,131|| align=right|7,56|| align=right|4,344||MBA||3. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132722)||2002 PV3|| align=right|15,1|| align=right|3,065|| align=right|0,059|| align=right|10,42|| align=right|5,366||MBA||3. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132723)||2002 PU4|| align=right|15,5|| align=right|2,906|| align=right|0,107|| align=right|9,81|| align=right|4,953||MBA||4. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132724)||2002 PL5|| align=right|15,9|| align=right|3,113|| align=right|0,129|| align=right|10,92|| align=right|5,493||MBA||4. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132725)||2002 PO10|| align=right|15,1|| align=right|3,101|| align=right|0,144|| align=right|11,11|| align=right|5,461||MBA||5. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132726)||2002 PU14|| align=right|15,4|| align=right|2,515|| align=right|0,060|| align=right|3,49|| align=right|3,988||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132727)||2002 PD16|| align=right|15,0|| align=right|3,103|| align=right|0,091|| align=right|11,40|| align=right|5,465||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132728)||2002 PF18|| align=right|15,9|| align=right|2,808|| align=right|0,135|| align=right|4,07|| align=right|4,705||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132729)||2002 PO22|| align=right|15,7|| align=right|3,040|| align=right|0,063|| align=right|11,63|| align=right|5,299||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132730)||2002 PE23|| align=right|15,5|| align=right|2,868|| align=right|0,128|| align=right|3,48|| align=right|4,856||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132731)||2002 PL24|| align=right|15,6|| align=right|3,145|| align=right|0,059|| align=right|1,54|| align=right|5,577||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132732)||2002 PM25|| align=right|15,1|| align=right|3,215|| align=right|0,142|| align=right|1,96|| align=right|5,764||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132733)||2002 PH26|| align=right|15,3|| align=right|3,091|| align=right|0,164|| align=right|8,99|| align=right|5,433||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132734)||2002 PG27|| align=right|15,5|| align=right|3,014|| align=right|0,067|| align=right|10,94|| align=right|5,232||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132735)||2002 PZ27|| align=right|16,3|| align=right|2,897|| align=right|0,053|| align=right|2,77|| align=right|4,929||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132736)||2002 PQ28|| align=right|15,0|| align=right|3,173|| align=right|0,055|| align=right|9,84|| align=right|5,650||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132737)||2002 PS28|| align=right|14,8|| align=right|3,131|| align=right|0,090|| align=right|3,96|| align=right|5,539||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132738)||2002 PH29|| align=right|16,2|| align=right|2,715|| align=right|0,148|| align=right|5,14|| align=right|4,472||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132739)||2002 PJ30|| align=right|15,5|| align=right|3,133|| align=right|0,104|| align=right|3,07|| align=right|5,544||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132740)||2002 PF32|| align=right|15,3|| align=right|2,870|| align=right|0,104|| align=right|6,54|| align=right|4,861||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132741)||2002 PU33|| align=right|15,4|| align=right|3,021|| align=right|0,014|| align=right|1,92|| align=right|5,251||MBA||6. srpna 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(132742)||2002 PU36|| align=right|15,9|| align=right|2,593|| align=right|0,064|| align=right|0,96|| align=right|4,174||MBA||7. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(132743)||2002 PO37|| align=right|15,9|| align=right|2,582|| align=right|0,312|| align=right|5,23|| align=right|4,149||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132744)||2002 PT40|| align=right|15,3|| align=right|2,609|| align=right|0,141|| align=right|11,59|| align=right|4,213||MBA||4. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132745)||2002 PV40|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,177|| align=right|10,96|| align=right|4,217||MBA||4. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132746)||2002 PG42|| align=right|15,5|| align=right|2,760|| align=right|0,306|| align=right|8,54|| align=right|4,585||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132747)||2002 PQ43|| align=right|16,6|| align=right|2,556|| align=right|0,188|| align=right|7,36|| align=right|4,085||MBA||11. srpna 2002||Needville||Needville
|-
|(132748)||2002 PB45|| align=right|15,0|| align=right|3,387|| align=right|0,262|| align=right|4,90|| align=right|6,233||MBA||5. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132749)||2002 PE47|| align=right|14,7|| align=right|2,807|| align=right|0,147|| align=right|11,08|| align=right|4,703||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(132750)||2002 PM48|| align=right|13,8|| align=right|3,166|| align=right|0,059|| align=right|8,15|| align=right|5,633||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek